Lozovik est un toponyme qui peut désigner :
Lozovic, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Lozovic, une localité de Serbie située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje.